Värsjö (Värsjön) kan syfta på:
Värsjön, sjö i Hässleholms kommun och Örkelljunga kommun 
Skånes Värsjö, (ofta bara Värsjö) småort i Örkelljunga kommun
Värsjön, Småland, sjö i Gislaveds kommun 
Lilla Värsjö, Lilla sjö i Varbergs kommun 
Stora Värsjö, Stora sjö i Varbergs kommun 
Värsjön, Värmland, sjö i Torsby kommun 
Västra Värsjön, sjö i Bräcke kommun 
Öster-Värsjön, sjö i Bräcke kommun 
Värsjön, Medelpad, sjö i Ånge kommun